Kup LEN u vaterpolu u sezoni 2010/11.

Natjecateljski sustav 
U 1. krugu se igra po turnirima po jednostrukom ligaškom sustavu. 
Ždrijeb za natjecanje se održao u Stuttgartu 8. kolovoza 2010. godine. 

Klubovi iz države europskog prvaka, Hrvatske, splitski Mornar i Jadran su odustali od natjecanja jer nisu imali novčarskih uvjeta za sudjelovati.

1. izlučni krug 
Prvi izlučni krug se igrao od 8. – 10. listopada 2010.

Igrao se po sustavu: u četirima skupinama se igralo turnirski po jednostrukom ligaškom sustavu. Najbolje tri momčadi su išle u drugi krug.

Skupina "A" 
Igra se u gruzijskom Tbilisiju.

Sudionici su: gruzijski Ligamus iz Tbilisija, izraelski ASA iz Tel Aviva, turski Enka iz Carigrada, mađarski Honved, francuski Olympic iz Nice i talijanski Posilippo.

Skupina "B" 
Igrao se u crnogorskom Kotoru.

Sudionici su: ukrajinski Iljičivec iz Mariupola, srbijanski ŽAK iz Kikinde, crnogorski Cattaro, zatim austrijski SV Weiden 1921 te francuski Douai.

Skupina "C" 
Igrao se u njemačkom Esslingenu.

Sudionici su: njemački SSV iz Esslingena, mađarski Ferencvaros, sjevernoirski Belfast Wolfhounds , ruski Dinamo iz Moskve i grčki Patras.

Skupina "D" 
Igrao se u slovenskom Kopru.

Sudionici su: turski Orta Dogu iz Ankare, slovenska Rokava iz Kopra, grčki PAOK, crnogorski Val iz Prčnja te talijanska Florentia.

2. izlučni krug 
Drugi izlučni krug se igrao od 22. – 24. listopada 2010.

Igrao se po sustavu: u osam skupina se igralo turnirski po jednostrukom ligaškom sustavu. Najbolje dvije momčadi iz svake skupine su išle u osminu završnice.

Skupina "E" 
Igrao se u crnogorskom Kotoru.
Sudionici su: atenski Panionios, carigradski Yuzme, crnogorski Cattaro i gruzijski Ligamus iz Tbilisija.

Skupina "F" 
Igrao se u rumunjskoj Oradei.
Sudionici su: rumunjska CSM DigiDi Oradea, grčki PAOK iz Soluna, ruski Dinamo iz Moskve i talijanska Leonessa Brixia Brescia.

Skupina "G" 
Igrao se u francuskoj Nici.
Sudionici su: mađarski Ferencvaros, grčki Vouliagmeni, francuski Olympic iz Nice i njemački ASC Duisburg.

Skupina "H" 
Igrao se u njemačkom Berlinu.
Sudionici su: francuski Montpellier WPC, talijanska RN Florentia, njemački Spandau iz Berlina i ukrajinski Iljičivec iz Mariupola.

Skupina "I" 
Igrao se u francuskom Marseilleu.
Sudionici su: francuski CN Marseille, njemački SSV iz Esslingena, mađarski Honved i španjolska CN Terrassa.

Skupina "L" 
Igrao se u slovenskom Kopru.
Sudionici su: talijanska RN Savona, ruski Šturm 2002 iz Čehova, slovenska Rokava iz Kopra i grčki Patras.

Skupina "M" 
Igrao se u turskom Carigradu.
Sudionici su: ruski Sintez iz Kazana, francuski FCN iz Douaia, turski Galatasaray iz Carigrada i crnogorski Val iz Prčnja.

Skupina "N" 
Igrao se u talijanskom Napulju.
Sudionici su: slovački Hornets iz Košica, srbijanski ŽAK iz Kikinde, talijanski Posillipo iz Napulja i nizozemski Schuurman BNC.

Osmina završnice 
Ždrijeb osmine završnice je bio 31. listopada 2010. na Pećinama u Rijeci.
Prvi susreti su 13. i 14. studenoga, a uzvrati 18. studenoga.

Četvrtzavršnica 
U četvrtzavršnicu su se plasirali slovenska Rokava, mađarski Honved i Ferencvaros, talijanski Leonessa Brescia i RN Savona, grčki Panionios, rumunjska Digi Oradea i francuski CN Marseille.
1. susreti

Poluzavršnica 
U poluzavršnicu su se plasirali mađarski Honved, grčki Panionios, talijanska RN Savona i francuski CN Marseille.

Završnica 
U završnicu su se plasirali grčki Panionios i talijanska RN Savona.

Vidi još 
Euroliga 2010./11.

2010-11